Schjelderup-Ebbe ist der Nachname folgender Personen:

 Dag Schjelderup-Ebbe (1926–2013), norwegischer Komponist
 Thorleif Schjelderup-Ebbe (1894–1976), norwegischer Zoologe